САРМ — средний автодорожный разборный мост, предназначен для наведения новых и восстановления разрушенных высоководных мостов на военных автомобильных дорогах в короткие сроки.

Техническое описание 

Из материальной части САРМ возводятся однопролетные и многопролётные мосты с пролётами 18,6 м, 25,6 м и 32,6 м как разрезной, так и неразрезной систем под двухпутное и однопутное движение с промежуточными опорами, устанавливаемыми на основания, которые сооружаются из местных материалов.

В качестве опор могут быть также использованы сохранившиеся капитальные и временные опоры, а также табельные и нетабельные плавучие средства.

Табель моста 

Комплект моста САРМ состоит из:
 трёх пролётных строений с ездой поверху расчётным пролётом 32,6 м и габаритом проезда 7,2 м;
 двух промежуточных опор высотой 8,84 м;
 монтажного оборудования;
 приспособлений для транспортировки.

Из комплекта может быть собрано шесть пролётных строений расчётным пролётом 32,6 м и габаритом проезда 4,2 м.

Вся материальная часть моста делится на:
 группу пролётных строений;
 группу опор;
 группу монтажного оборудования;
 группу приспособлений для транспортировки.

Ссылки 
 Средний автодорожный разборный мост. Военное издательство МО СССР. Москва. 1982 г.
 
 
 

Разборные мосты
Мосты